Скун (Скоун) () может означать:

Фамилия 
 Пол Скун (4 июля 1935 — 2 сентября 2013) — гренадский государственный деятель генерал-губернатор Гренады в 1978—1992 годах.
 Роберт из Скуна (ум. 1159) — епископ Сент-Эндрюса.

Топоним 
 Скоун (Новый Южный Уэльс) — город в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
 Скун (Шотландия) — древняя столица Шотландского королевства; в настоящее время — поселение в округе Перт-энд-Кинросс в Шотландии.
 Аббатство Скун — августинское аббатство в Скуне (Шотландия), существовавшее до 2-й половины XVI века.

См. также 
 Скунский дворец
 Скунский камень